Rolle puede referirse a:

Johann Heinrich Rolle, compositor y pedagogo alemán (1716-1785);
Michel Rolle, matemático francés (1652-1719).
Rolle, comuna suiza del cantón de Vaud.
Rolle, sinónimo de la variedad de uva vermentino.